Limpung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Limpung, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Limpung, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar